Karl-Marx-Straße steht für:
 Karl-Marx-Straße (Bad Freienwalde)
 Karl-Marx-Straße (Berlin)
 Karl-Marx-Straße (Bremen)
 Karl-Marx-Straße (Radebeul)
 Karl-Marx-Straße (Ruhland), siehe Liste der Straßen und Plätze in Ruhland
 Karl-Marx-Straße (Tribsees)
 Karl-Marx-Straße (Trier)

Siehe auch:
 Karl-Marx-Allee
 Karl-Marx-Platz